Les élections municipales dans l'Oise se sont déroulées les  et . Comme dans le reste de la France, le second tour initialement prévu le  est reporté en raison de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (COVID-19).

Résultats par nuance dans les communes de plus de 3 500 habitants

Maires sortants et maires élus pour les communes de plus de 3 000 habitants

Résultats en nombre de maires pour les communes de plus de 3 500 habitants

Résultats dans les communes de plus de

Agnetz 
 Maire sortant : Jean-Pierre Rousselle (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Andeville 
 Maire sortant : Jean-Charles Morel (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Beauvais 
 Maire sortante: Caroline Cayeux (DVD)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 44 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Béthisy-Saint-Pierre 
 Maire sortant : Serge Czerniejewicz (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Bornel 
 Maire sortant : Dominique Toscani (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bresles 
 Maire sortant : Dominique Cordier (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Breteuil 
 Maire sortant : Jean Cauwel (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Breuil-le-Vert 
 Maire sortant : Jean-Philippe Vichard (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chambly 
 Maire sortant : David Lazarus (DVG)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chantilly 
 Maire sortant : Isabelle Wojtowiez (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chaumont-en-Vexin 
 Maire sortant : Pierre Rambour (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Choisy-au-Bac 
 Maire sortant : Jean-Noël Guesnier (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cires-lès-Mello 
 Maire sortant : Béatrice Basquin (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Clermont 
 Maire sortant : Lionel Ollivier (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Compiègne 
 Maire sortant : Philippe Marini (LR)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 25 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Coye-la-Forêt 
 Maire sortant : François Deshayes (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Creil 
 Maire sortant : Jean-Claude Villemain (PS)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 19 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Crépy-en-Valois 
 Maire sortant : Bruno Fortier (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 22 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Crèvecœur-le-Grand 
 Maire sortant : André Coët (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Estrées-Saint-Denis 
 Maire sortant : Charles Pouplin (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gouvieux 
 Maire sortant : Patrice Marchand (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Chapelle-en-Serval 
 Maire sortant : Daniel Dray (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lacroix-Saint-Ouen 
 Maire sortant : Jean Desessart (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Laigneville 
 Maire sortant : Christophe Dietrich (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lamorlaye 
 Maire sortant : Nicolas Moula (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Plessis-Belleville 
 Maire sortant : Dominique Smaguine (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Liancourt 
 Maire sortant : Roger Menn (PS)
29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Margny-lès-Compiègne 
Maire sortant : Bernard Hellal (DVC)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Méru 
 Maire sortant : Nathalie Ravier (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 16 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montataire 
 Maire sortant : Jean-Pierre Bosino (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mouy 
 Maire sortant : Anne-Claire Delafontaine (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nanteuil-le-Haudouin 
 Maire sortant : Gilles Sellier (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Neuilly-en-Thelle 
 Maire sortant : Gérard Auger (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nogent-sur-Oise 
 Maire sortant : Jean-François Dardenne (LREM)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Noyon 
 Maire sortant : Patrick Deguise (LREM)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 28 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Orry-la-Ville 
 Maire sortant : Henri Herry (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pont-Sainte-Maxence 
 Maire sortant : Arnaud Dumontier (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 16 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pontpoint 
 Maire sortant : Patrick Pélissou (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Précy-sur-Oise 
 Maire sortant : Philippe Eloy (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ribécourt-Dreslincourt 
 Maire sortant : Jean-Guy Létoffé (PCF)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Just-en-Chaussée 
 Maire sortant : Frans Desmedt (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Leu-d'Esserent 
 Maire sortant : Frédéric Besset (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sainte-Geneviève 
 Maire sortant : Jacqueline Vanbersel (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Senlis 
 Maire sortant : Pascale Loiseleur (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 22 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Thourotte 
 Maire sortant : Patrice Carvalho (PCF)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Verberie 
 Maire sortant : Michel Arnould (DVC)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Verneuil-en-Halatte 
 Maire sortant : Christian Massaux (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villers-Saint-Paul 
 Maire sortant : Gérard Weyn (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Élections municipales partielles

Élection municipale partielle des 10 et 17 octobre 2021 à Noyon 

 Maire sortant : Sandrine Dauchelle (LR), annulé par le Conseil d'État
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2018 : )
 28 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Liste des communes de l'Oise
 Élections à Creil
 Élections municipales de 2001 dans l'Oise
 Élections municipales de 2008 dans l'Oise
 Élections municipales de 2014 dans l'Oise

Oise
Municipales, 2020